Полина Егорова:
 Егорова, Полина Алексеевна (род. 2000) — российская пловчиха.
 Егорова, Полина Фёдоровна (1927—2021) — педагог, Герой Социалистического Труда.